Unreal peut faire référence à :

Jeux vidéo 
 Unreal, un jeu vidéo d'action/aventure, paru sur Amiga en 1990
 Unreal, une série de jeux de tir à la première personne pour PC :
 Unreal, développé par Epic Games et paru en 1998
 Unreal II, développé par Epic Games et paru en 2002

Logiciels 
 Unreal, une démo informatique produite par Future Crew en 1992
 Unreal, un logiciel de serveur IRC développé en 1999

Télévision 
 UnREAL, une série télévisée américaine diffusée de 2015 jusqu'à 2018 sur Lifetime